Жан-Франсуа Баррьер (; 12 мая 1786, Париж — 22 августа 1868) — французский историк, автор «Tableaux de genre et d’histoire» (1828) и «La cour et la ville sous Louis XIV, XV et XVI» (1829) и ряда других исторических исследований.

Биография 
Жан-Франсуа Баррьер служил на протяжении восемнадцати лет в префектуре столицы Франции и поднялся по служебной лестнице до начальника отдела, однако после революции 1848 года его отстранили от должности, и он вынужден был уйти в отставку.

Как историк, он много писал о французской революции, в частности, его перу принадлежит подробная биография мадам Роланд. В 1827 году он также отредактировал и издал труды Оноре де Бальзака.

Библиография 
 «Collection de mémoires relatifs а la Révolution française» (вместе с Saint-Albin Berville; 1822 и след., 47 т.)
 «Mémoires de M-me Compan» (1823),
 «Tableaux de genre et d’histoire» (1828),
 «Mémoires du comte Loménie de Brienne» (1828, с «Essai sur les moeurs et les usages du XVII siécle»),
 «La cour et la ville sous Louis XIV, XV et XVI» (1829)
 «Bibliothèque des mémoires relatifs au XVIII siècle» (1846—1864, 29 т.).

Примечания

Литература